Бояна Дрча (до 2019 — Живкович; , р. 29 марта 1988, Белград, Югославия) — сербская волейболистка, связующая. Двукратная чемпионка мира ( 2018,  2022), чемпионка Европы 2017, серебряный призёр Олимпийских игр 2016.

Биография 
Профессиональная волейбольная карьера Бояны Живкович началась в белградской команде «Поштар-064», за которую спортсменка выступала на протяжении одного сезона, выиграв с ней чемпионат и Кубок Сербии и Черногории. Затем перешла в другую столичную команду — «Црвену Звезду», с которой дважды становилась чемпионкой Сербии и дважды призёром Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

В 2011 Живкович отправилась в свой первый зарубежный клуб — швейцарский «Волеро», с которым по итогам сезона стала чемпионкой страны и обладательницей Кубка и Суперкубка Швейцарии.

В сезоне 2012/13 Живкович выступала за российский клуб «Омичка», который возглавлял главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич. Бояна провела один сезон в составе омского клуба, став бронзовым призёром чемпионата России и обладательницей Кубка Сибири и Дальнего Востока.

С 2013 выступала за турецкий клуб «Илбанк» (Анкара), в составе которого, отыграла два сезона. В 2015 вернулась в швейцарский «Волеро». В составе клуба из Цюриха провела два сезона, в которых клуб оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны, а также стал бронзовым призёром клубного чемпионата мира. В 2017 году перешла во французский клуб «Канне-Рошвиль». В 2018 заключила контракт с калининградским «Локомотивом».

В 2009 году Бояна Живкович дебютировала в национальной сборной Сербии, выиграв с ней «золото» Евролиги, а в следующем году повторив этот успех. Первое время она проигрывала конкуренцию в основном составе более опытным связующим Майе Огненович и Ане Антониевич и не вошла в число игроков сборной на домашнем чемпионате Европе, который завершился победой команды Сербии. Только с 2013 года Живкович прочно вошла в основу национальной сборной, была участницей чемпионата мира 2014, выступала на бронзовом для Сербии чемпионате Европы 2015 и выиграла в составе сборной серебряные медали на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. В 2017 году Бояна со сборной Сербии стала победительницей Кубка Бориса Ельцина, где была признана лучшей связующей. Годом ранее (в 2016) Бояна также была победительницей Кубка Ельцина в составе сборной клубов Швейцарии, представленной игроками «Волеро» и возглавляемой тренером сербской сборной Зораном Терзичем. В составе национальной команды в 2017 Бояна стала победителем чемпионата Европы, а в следующем году — чемпионкой мира. Чемпионат мира 2022 принёс волейболистке второе «золото» мировых первенств и приз лучшей связующей турнира.

Клубная карьера 
 2005—2006 —  «Поштар-064» (Белград);
 2006—2011 —  «Црвена Звезда» (Белград);
 2011—2012 —  «Волеро» (Цюрих);
 2012—2013 —  «Омичка» (Омск);
 2013—2015 —  «Илбанк» (Анкара);
 2015—2017 —  «Волеро» (Цюрих);
 2017—2018 —  «Канне-Рошвиль» (Ле-Канне);
 2018—2020 —  «Локомотив» (Калининград);
 2021—2022 —  «Црвена Звезда» (Белград);
 с 2022 —  «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

Достижения

Со сборной Сербии 
 серебряный призёр Олимпийских игр 2016.
 двукратная чемпионка мира — 2018, 2022.
 серебряный призёр розыгрыша Кубка мира 2015.
 двукратный бронзовый призёр Гран-при — 2013, 2017.
 бронзовый призёр  Лиги наций 2022.
 чемпионка Европы 2017;
 бронзовый призёр чемпионата Европы 2015.
 двукратный победитель розыгрышей Евролиги — 2009, 2010;
 бронзовый призёр Евролиги 2012.
 бронзовый призёр Европейских игр 2015.

С клубами 
 чемпионка Сербии и Черногории 2006;
 победитель розыгрыша Кубка Сербии и Черногории 2006.
 3-кратная чемпионка Сербии — 2010, 2011, 2022;
 двукратный серебряный (2008, 2009) и бронзовый (2007) призёр чемпионатов Сербии.
 3-кратный победитель розыгрышей Кубка Сербии — 2010, 2011, 2022;
 двукратный серебряный призёр Кубка Сербии — 2007, 2009.
 3-кратная чемпионка Швейцарии — 2012, 2016, 2017.
 победитель розыгрышей Кубка Швейцарии — 2012, 2016, 2017.
 двукратная обладательница Суперкубка Швейцарии — 2011, 2016.
 двукратный серебряный (2019, 2020) и бронзовый (2013) призёр чемпионатов России.
 бронзовый призёр розыгрыша Кубка России 2019.
 обладатель Суперкубка России 2019.

 бронзовый призёр чемпионата мира среди клубов 2016.
 бронзовый призёр розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) 2008.
 победитель розыгрыша Кубка BVA (Балканской волейбольной ассоциации) 2014.

Индивидуальные 
 2009: лучшая блокирующая Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
 2010: лучшая связующая Кубка ЕКВ.
 2022: лучшая связующая чемпионата мира.

Личная жизнь 
В июле 2018 года Бояна Живкович вышла замуж. С 2019 выступает под фамилией мужа — Дрча.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ФИВБ
 Профиль на сайте ЕКВ
 Профиль на сайте ВК «Локомотив» Калининград
 women.volleybox.net. Bojana Zivković 
 Профиль на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола
 Профиль на сайте sbvolley.ru

Волейболисты Сербии и Черногории
Волейболисты Сербии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ЖВК «Црвена звезда»
Игроки ЖВК «Волеро»
Игроки ВК «Омичка»
Игроки ВК «Локомотив» Калининград
Игроки ВК «Ленинградка»